Вейккаусліга 2011 — 81-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Титул чемпіона здобув ГІК.

Підсумкова таблиця 

 

Примітки: 
1. Клуб КуПС взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Фінляндії 2011.
2. Клуб МюПа візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 через Рейтинг Fair Play УЄФА.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Вейккаусліга на soccerway 

2011
Фінляндія
2011 у фінському спорті